Дунилово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Дунилово — деревня в Никольском районе.

Ивановская область 
 Дунилово — село в Шуйском районе.

Костромская область 
 Дунилово — деревня в Островском районе.

Московская область 
 Дунилово — деревня в городском округе Шаховская.

Новгородская область 
 Дунилово — деревня в Пестовском районе.

Тверская область 
 Дунилово — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Дунилово — село в Большесельском районе.
 Дунилово — деревня в Ростовском районе.